Sompa steht für:

 einen Stadtteil von Kohtla-Järve in Estland, siehe Sompa (Kohtla-Järve)
 ein Dorf in der Gemeinde Jõhvi in Estland, siehe Sompa (Jõhvi)